Евлахишви́ли — грузинская фамилия; известные носители: 
 Евлахишвили, Иван Иванович (1824—1888) — российский прозаик, переводчик.
 Евлахишвили, Сергей Сергеевич (1924—2004) — советский и российский актёр, режиссёр театра и кино, заслуженный деятель искусств Российской Федерации и Грузинской ССР.